SRE peut faire référence à :
  ;
 , expression souvent utilisée en référence au Collège des cardinaux ;
 Schéma régional éolien, document de planification des régions françaises sur l'implantation d'éoliennes terrestres ;
 Service des retraites de l'État, organisme chargé de la gestion des retraites servies par l'État Français (fonctionnaires en activité et pensionnés) ;
Site Reliability Engineering, discipline d'ingénierie de la fiabilité des sites informatiques (informatique) ;
 Source renouvelable d'énergie, démarche qui consiste à savoir comment on va produire autrement l'énergie dont on a besoin ;
 Space Capsule Recovery Experiment ;
 Surface de référence énergétique, une surface de construction ;
 Système réticulo-endothélial (médecine).